Die Toppserien 2020 war die 34. Saison der höchsten Frauenfußball­liga in Norwegen. Die Saison begann am 3. Juli und endete am 15. November 2020. Der ursprünglich geplante Beginn im März musste aufgrund der Covid-19-Pandemie auf den 3. Juli verschoben werden. Als Titelverteidiger ging erneut Lillestrøm SK Kvinner in die Saison. Trondheims-Ørn SK trat ab dieser Saison unter dem Namen Rosenborg Ballklub Kvinner an.

Norwegischer Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Vålerenga Oslo, das sich nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegen Rosenborg BK Kvinner durchsetzte und damit die sechsjährige Erfolgsserie von Lillestrøm SK Kvinner beendete. Absteigen musste Røa IL, während Kolbotn IL sich in der Relegation gegen Medkila IL, den Zweiten der 1. Divisjon, die Klasse halten konnte. Aufsteiger ist der norwegische Rekordmeister Stabæk Fotball, der damit in der Toppserien 2021 antritt.

Torschützenkönigin wurde die aus dem Kamerun stammende Ajara Nchout vom Meister Vålerenga mit zehn erzielten Toren.

Modus 
Gespielt wurde in einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel. Nach Reduzierung der Liga auf zehn Teilnehmer war vorgesehen, im Anschluss an diese Serie die Liga aufzuteilen. Die ersten vier der Tabelle sollten in einer weiteren Doppelrunde untereinander den Meister ausspielen, die letzten sechs zusammen mit den beiden ersten Teams der 1. Divisjon die zwei Absteiger ermitteln. Aufgrund des verspäteten Starts blieb es bei der einfachen Doppelrunde mit 18 Spieltagen.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
In der Relegation traf der Vorletzte der Toppserie auf den Zweitplatzierten der 1. Divisjon. Gespielt wurde am 22. und 25. November 2020. Kolbotn IL setzte sich durch und blieb in der Toppserie.

|}

Beste Torschützinnen 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spielerinnen alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website bei Fotball.no
 Toppserien 2020 bei NRK

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020